Confidence (englisch für Vertrauen oder Zuversicht) steht für:

Kunst und Kultur
 Confidence (1922), amerikanische Filmkomödie von Harry A. Pollard
 Confidence (1933), amerikanischer Kurzanimationsfilm von William Nolan
 Confidence (2003), amerikanischer Spielfilm von 2003 von James Foley
 Confidence (Gentleman-Album), Musikalbum von Gentleman
 Confidence (Narada-Michael-Walden-Album), Musikalbum von Narada Michael Walden
 Confidence, deutscher Titel Vertrauen (Roman), Roman von Henry James aus dem Jahr 1879

Orte in den Vereinigten Staaten
 Confidence (Kalifornien)
 Confidence (Illinois)
 Confidence (Iowa)
 Confidence (West Virginia)
Orte außerhalb der Vereinigten Staaten
 Confidence (Südafrika)